Автоно́м ( — «живущий по собственным законам, автономный, независимый, самостоятельный; свободный, вольный», от  — «сам» +  — «закон») — мужское имя.

Отчества в русском языке: Автономович, Автономовна.

Производные: Автономка, Автом(а), Тоима, Автя, Автюха.

25 сентября — день священномученика Автонома, епископа Италийского.

Производная фамилия от имени Автоном — .

Известные носители 
 Автоном Вифинский, епископ Италийский (? — 313) — епископ в городе Пренесте, христианский святой, почитаемый в лике священномучеников; пострадал в Вифинском селении Сореи.

Примечания 

Мужские имена